De Tour Championship 2022 is een professioneel snookertoernooi dat gehouden werd van 28 maart tot 3 april 2022 in Llandudno, Wales.

De titelverdediger is Neil Robertson, hij won in 2021 met 10-4 van Ronnie O'Sullivan.

Neil Robertson won uiteindelijk met 10-9 na een enerverende wedstrijd tegen John Higgins.

Prijzengeld 

Dit is een rankingtoernooi en daarom zal het prijzengeld toegevoegd worden aan de ranking.

Schema

Century breaks 
In totaal zijn er 33 centurys breaks gemaakt in dit toernoooi. (aantal)

 Ronnie O'Sullivan - 131, 128, 128, 127, 125, 112, 106, 106, 100, 100 (10)
 Neil Robertson - 130, 130, 129, 125, 125, 121, 117, 115, 108, 103 (10)
 John Higgins - 136, 127, 126, 108 (4)
 Zhao Xintong - 128, 124, 108 (3)
 Luca Brecel - 108, 105, 100 (3)
 Judd Trump - 140, 103 (2)
 Mark Williams - 103 (1)

Snooker